Tails (besturingssysteem) of The Amnesic Incognito Live System, een besturingssysteem van Linux
Miles Prower of Tails, een personage uit Sonic the Hedgehog
Tails (album), een muziekalbum van Lisa Loeb